Ogólnopolski Strajk Kobiet ("Donne di tutta la Polonia in sciopero") – movimento per i diritti delle donne nato in Polonia nell'autunno 2016
 Proteste in Polonia del 2020 – eventi di protesta aventi come promotore il movimento Ogólnopolski Strajk Kobiet